Bacharach(ová), či Bachrach(ová), je německé příjmení, nejčastěj židovské. 

Některé významné osobnosti s tímto příjmením jsou uvedené v následujícím seznamu:

Seznam nositelů 
 Avraham Šmu'el Bacharach (kolem roku 1575–1615), německý rabín
 Arthur J. Bachrach (1926–2011), americký psycholog
 Bernard S. Bachrach (*  1939), americký historik
 Bill Bachrach (1879–1959), americký trenér plavání a vodního póla
 Burt Bacharach (1928–2023), americký klavírista a autor mnoha hitů pop music
 Emanuel Bachrach-Barée (1863–1943), německý malíř
 Eva Bacharachová (kolem roku 1580–1651), česká hebraistka a rabíská učenka 
 Harry Bacharach (1873–1947), americký politik and starosta Atlantic City, New Jersey
 Howard Bachrach (1920–2008), americký vědec
 Isaak Bacharach (1854–1942), německý matematik
 Isaac Bacharach (1870–1956), americký politik 
 Ja'akov ben Moše Bachrach (1824–1896), polský rabín (též jako Ba’al ha Ma’amarim nebo Jacob ha-Bachri)
 Louis Fabian Bachrach (junior) (1917–2010), americký fotograf
 Marion Bachrachová (1898–1957), americká komunistická aktivistka ve 30. letech 20. století
 Raymond Louis Bacharach (*  1945), německý pornograf známý jako John Thompson nebo "JT Productions"
 Robert E. Bacharach (*  1959), americký soudce
 Shel Bachrach (*  1944), americký investor, podnikatel a filantrop
 Steven M. Bachrach, organický chemik
 Walt Bachrach (1904–1989), americký politik, starosta města Cincinnati, Ohio v 60. letech 20. století
 Jair Chajim Bacharach (1639–1702), německý rabín původem z Moravy

Německá příjmení
Židovská příjmení